

Culture et société 
 Le stade Maracanã, l'un des plus grands et plus célèbres stades de football au monde, est situé à Rio de Janeiro (Brésil) ;
 Le  est un stade multi-sport de Panama ;
 Le  est un club de football basé à Maracanaú, dans l'État du Ceará (Brésil) ;
 Le Real Maracaná est un club de football féminin basé à Lima, au Pérou.

Toponyme 

 Maracanã, une municipalité de l'État du Pará ;
 Maracanã, le quartier de Rio de Janeiro où a été construit le stade Maracanã ;
 la , une rivière de l'État de Rio de Janeiro ;
 la , une rivière de l'État d'Amazonas.